О’Ми́ра () — ирландская фамилия.
 О’Мира, Джо (род. 1979) — британская актриса, певица и автор песен.
 О’Мира, Пирс Стефан (более известный под именем Пирс Морган; род. 1965) — британский журналист и телеведущий.
 О’Мира, Эдвард Барри (1786—1836) — британский хирург, сопровождавший Наполеона I на остров Святой Елены (где в течение трёх лет был его лечащим врачом).

См. также 
 Мира, Энн